Сергій Сурков - російський танцівник, фіналіст і призер європейських і світових турнірів з бальних танців. Дата народження : 1979. Місце народження: Москва (Росія ).

Початок 

Першими педагогами Суркова стали Віктор Ніковський і Лариса Давидова. Він вважає, що йому пощастило з ними. У категорії « Юніори» Сергій тренувався з Маргаритою Бобровською. 25 серпня 1995 пара вийшла на паркет German Open 1995, що проходить у Манхаймі (Німеччина). Тоді в загальному списку з 224 пар  Сергій і Маргарита посіли 52 місце. Однак у такому складі Сергій протанцював недовго.

Любитель 

У категоріях « Молодь» і « Любителі » Сурков танцює з Ксенією Баловневою. Він продовжує займатися під керівництвом Ніковського та Давидової. У 1997 році він виграє Russian Open у категорії « Молодь » з латиноамериканської програми. Незабаром у жовтні 1998 року Сергій і Ксенія виходять на Autumn Rythms 1998 в Санкт-Петербурзі, де стають другими серед « Любителів ». Як говорив сам танцюрист, перехід з однієї категорії в іншу є складним моментом. Крім того, з партнеркою у Сергія не складалося, і він хотів припинити займатися танцями, почавши реалізовувати в життя щось серйозніше. Заключний раз на паркет з Ксенією Сурков виходить в травні 2000 року на British Open 2000 в Блекпулі. Однак виступ не приносить гарного результату, і незабаром пара розпадається.

 До Москви на проби до Сергія прибуває Агнешка Мельницька (Agnieszka Melnicka). Саме з нею Сурков і продовжує танцювальну кар'єру. З новою партнеркою він переїжджає до Лондона. Сергію тоді був 21 рік. Фінансово танцюристу в цьому посприяв Віктор Ніковський, за що Сурков йому вдячний і донині.

Головним тренером пари стає Тона Ніхаген (Tone Nyhagen). Пара офіційно існує з 2001 року і представляє Польщу. Саме в травні 2001 року вони вперше виходять на паркет Блекпула серед любителів і потрапляють в чверть-фінал. Отримавши хороші відгуки на свою адресу, танцюристи продовжують нарощувати свою майстерність.

23 березня 2002 Сергій з партнеркою стають чемпіонами Польщі з латиноамериканської програми серед аматорів. У травні цього ж року пара виходить у півфінал у Блекпулі. Сурков також здобуває перемогу з Мельницькою в Осло (Норвегія) на IDSF International. А ще один відмінний результат їм приносить Блекпульский фестиваль 2003 року, де Сергій і Агнешка займають 5 сходинку в турнірній таблиці, продовжуючи виступати з латиноамериканської програми. Приємним і великим здивуванням для танцюриста стало те, як вони з партнеркою навчилися розуміти один одного, прощати і закривати очі на деякі витівки. Для Сергія було важливо, щоб його пара виходила на паркет цілісною, а не просто як партнер і окремо партнерка .

21 січня 2004 танцювальний союз Суркова і Мельницькою займає 4 місце на UK Open 2004 в Борнмуті (Англія). У цьому ж році на Блекпульского фестивалі вони встають на 7 позицію.

Професіонал 

Через 4 роки з категорії «любителі »  разом з Агнешкою ​​Мельницькою  Сергій переходить в наступну категорію в цьому ж складі. Головним тренером залишається Тона, але тепер до їхніх занять підключається і Донні Бернс (Donnie Burns). До слова, перед тим, як почати виступи в професіоналах, для Сергія знову настав переломний момент. Як згадувалося раніше, він важко сприймає перехід з категорії в категорію. Для цього пара взяла кілька місяців на відпустку і педагоги їх у цьому підтримали. Сергій згадує, що в цей період руху для композиції підбиралися самостійно, так само, як і вибудовувалася схема їх танцю.

19 січня 2006 пара вперше бере участь у UK Open 2006 серед професіоналів. Тут, у Борнмуті (Англія), їх результатом стає 6 місце. А Блекпул 2006 приносить 7 позицію. Рівно через рік вони зрушуються в турнірній таблиці вперед і стають 5. 29 вересня 2007 на Кубку Кремля у Москві (Росія) пара Сергій Сурков і Агнешка Мельницька отримують бронзове 3 місце. У 2008 році танцюрист отримує травму, через яку не бере участі у Чемпіонаті Європи. Але підготовка до Блекпулу триває. У 2008 році Сергія та його партнерку запрошують читати лекцію на конгресі "It takes two". До слова, Блекпульский фестиваль приносить їм 4 місце, яке закріпиться за парою ще на кілька років вперед.

У 2009 році Сурков з Агнешкою ​ переходять у Російський танцювальний союз. 25 квітня 2009 він здобуває перемогу на своїй Батьківщині в Кремлі. Росію на змаганнях пара представляє всю свою подальшу спільну кар'єру. Відстоюючи честь своєї країни, Сурков і Мелькова стають другими на German Open Championships в Штутгарді (Німеччина). Сергій продовжує жити в Лондоні (Англія), вважаючи це місто їх базою. Він і його партнерка живуть на його околиці, де навколо близько 20 танцювальний класів. Йому приємно усвідомлювати, що їх педагоги завжди поруч і не потрібно вистоювати пробок, щоб дістатися до залу. Сергій упевнений, що йому пощастило: у Лондоні можна знайти багато різних напрямків танців, які обов'язково потрібно спробувати.

16 квітня 2011 на WDC World Professional Latin Championships 2011, що пройшов у Москві (Росія), Сергій і його партнерка отримують 3 місце. На той момент їх спільна танцювальна кар'єра триває вже 10 років. У червні вони виступають на Блекпулі, де також займають 3 позицію, закріпивши за собою це місце і на наступний рік.

Працювати над парою починають також Мірко Саккані (Mirco Saccani) і Гейнор Фейервезер (Gaynor Fairweather). Сергій вважає всіх своїх педагогів «третім оком», тому самі танцюристи не можуть бачити себе з боку і об'єктивно доповнити себе. На думку тренерів пари, шанс завоювати титул чемпіонів світу є, і, як каже Сергій, поки їх кар'єра триває, вони будуть за нього боротися. Він також пам'ятає слова свого батька, що потрібно бути найкращим для того, щоб тебе оцінили.

2012 Сергій також починає з фінальних місць. 3-е на UK Open 2012, 1 - е на Russian Professional Latin Championships, що робить його чемпіоном Росії. Найвищим результатом на сьогоднішній день для Суркова став виступ на London Ball 2012, що пройшов 13 жовтня 2012 року. Пара здобула перемогу серед професійних пар по латині. На даний момент Сергій і його партнерка знаходяться на 2 місці за версією WCD .

Партнерки Сергія і країни, за які виступала пара 

1 березня 2001 - наст. вр. - Агнешка Мельницька (Польща, з 2009 - Росія)

1 січня 1997 - 1 червня 2000 - Ксенія Баловнева (Росія)

1 січня 1995 - 1 січня 1996 - Маргарита Бобровська (Росія)

Російські танцюристи